Прошлогодние чемпионы — Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю — защищали свой титул, но французские теннисисты проиграли во втором раунде британцам Джею Кларку и Маркусу Уиллису. Победителями турнира впервые стали Лукаш Кубот и Марсело Мело.

Хенри Континен и Марсело Мело боролись за звание первой ракетки мира. Бразильский теннисист после турнира займёт первое место в рейтинге, обыграв в паре с Лукашем Куботом Хенри Континена и Джона Пирса в полуфинальном матче. Джейми Маррей также имел возможность стать первой ракеткой мира, однако он проиграл в паре с Бруно Соаресом во втором круге.

Посев 

  Хенри Континен /  Джон Пирс (Полуфинал)
  Пьер-Юг Эрбер /  Николя Маю (Второй круг)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Второй круг)
  'Лукаш Кубот /  Марсело Мело (Титул)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй круг)  Иван Додиг /  Марсель Гранольерс (Третий круг)  Равен Класен /  Раджив Рам (Третий круг)  Рохан Бопанна /  Эдуар Роже-Васслен (Второй круг)''

<ol start="9">
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Первый круг)
  Райан Харрисон /  Майкл Винус (Четвертьфинал)
  Марк Лопес /  Фелисиано Лопес (Первый круг)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (Второй круг, снялись с турнира)
  Фабрис Мартен /  Даниэль Нестор (Второй круг)
  Флорин Мерджа /  Айсам-уль-Хак Куреши (Третий круг)
  Хулио Перальта /  Орасио Себальос (Второй круг)
  Оливер Марах /  Мате Павич (Финал)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Джей Кларк /  Маркус Уиллис (Третий круг)
  Скотт Клейтон /  Джонни О’Мара (Второй круг)
  Брайдан Клейн /  Джо Солсбери (Первый круг)
  Танаси Коккинакис /  Джордан Томпсон (Второй круг)

<ol start=5>
  Кен Скупски /  Нил Скупски (Четвертьфинал)
  Николоз Басилашвили /  Андреас Хайдер-Маурер (PR, первый круг)
  Мартин Клижан /  Дмитрий Турсунов (PR, снялись с турнира)

Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 
По итогам квалификации в сетку турнира пробились:

  Юхан Брунстрём /  Андреас Сильестрём (Второй круг)
  Кевин Кравиц /  Игорь Зеленай (Первый круг)

<ol start=3>
  Юго Нис /  Антонио Санчич (Третий круг)
  Се Чжэнпэн /  Макс Шнур (Первый круг)

В качестве лаки-лузеров на турнире выступают:

  Сандер Арендс /  Пэн Сяньинь (Первый круг)
  Дино Марцан /  Тристан-Самуэль Вайссборн (Первый круг)

<ol start=3>
  Ариэль Бехар /  Александр Бурый (Первый круг)
  Илья Бозоляц /  Флавио Чиполла (Второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые